Suwaidi oder Sowaidi ist der Familienname folgender Personen:

 Khalid Habash al-Suwaidi (* 1984), katarischer Leichtathlet
 Majid Hassan Mohamed H. Al Suwaidi, Botschafter der Vereinigten Arabischen Emirate in Spanien
 Mohamed Deham Al-Sowaidi (* 1962), katarischer Fußballspieler
 Tawfiq al-Suwaidi (1892–1968), irakischer Politiker
 ʿIzz ad-Dīn as-Suwaidī (* 1204 in Damaskus; † 1292), arabischer Arzt und Medizinschriftsteller